Svenska mästerskapet i ishockey 1927 var det sjätte svenska mästerskapet i ishockey. Under vintern kunde bara en enda match spelas. Turneringen spelades klart i december i en nerbantad form. I finalen den 16 december 1927 besegrade IK Göta Djurgårdens IF med 4-3.

Matchträd

Matcher
Första kvalificerande omgången
26 februari 1927: Västerås SK-Karlbergs BK 2-3

Andra kvalificerande omgången
8 december 1927: Djurgårdens IF-Karlbergs BK 6-3

Semifinaler
13 december 1927: IK Göta-Hammarby IF 5-3
13 december 1927: Djurgårdens IF-Södertälje SK 5-4

Final
16 december 1927: IK Göta-Djurgårdens IF 4-3, matchen spelades på Stockholm Stadion med 500 åskådare.
Målskyttar för Göta var Birger Holmqvist 3 samt Åke Nyberg och Gunnar Galin ett vardera. För Djurgården gjorde Ernst Karlberg 2 mål samt Sune Andersson och Walter Söderman ett vardera.

Se även
 Klass I i ishockey 1927
 Klass II i ishockey 1927

Källor

1927 i Sverige
Ishockeysäsongen 1926/1927
1927